Qarchī Gak är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Balkh, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul. Qarchī Gak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Qarchī Gak är mycket platt, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Qarchī Gak. Runt Qarchī Gak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Qarchī Gak är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balkh (provins)